Бори́с Андре́ев: Борис Андреев (XVIII в.) — зачинщик Бахмутской стачки.
 
 Андреев, Борис Васильевич (1906—1987) — советский спортсмен-стрелок.
 Андреев, Борис Григорьевич (1927—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Андреев, Борис Дмитриевич (1940—2021) — советский космонавт, инженер.
 Андреев, Борис Константинович (1918—1997) — советский тренер по боксу.
 Андреев, Борис Михайлович (1917—1989) — машинист локомотивного депо Краснодар Северо-Кавказской железной дороги, Краснодарский край, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Борис Павлович (1925—2007) — советский инженер-технолог и организатор производства.
 Андреев, Борис Сергеевич (1924—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Андреев, Борис Фёдорович (1915—1982) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР.